Матвей Матвеевич Ивано́в:
 Иванов, Матвей Матвеевич (1872—1928) — полковник Российской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия 4-степени.
 Иванов, Матвей Матвеевич (1877—?) — полковник Российской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия 4-степени и обладатель Георгиевского оружия.